Holloway (gevangenis), een vrouwengevangenis in het stadsdeel Holloway in Londen

Geografische locaties:
 Holloway (Londen), een stadsdeel in Londen
 Holloway Road (metrostation), een metrostation in dat stadsdeel
 Station Upper Holloway, een spoorwegstation in dat stadsdeel
 Holloway (Minnesota), een plaats in Minnesota, Verenigde Staten
 Holloway (Ohio), een plaats in Ohio, Verenigde Staten

Personen:
 Josh Holloway, een Amerikaans acteur
 Loleatta Holloway, een Amerikaans zangeres
 Natalee Holloway, een Amerikaanse die vermist wordt op Aruba; zie Verdwijning van Natalee Holloway
 Ron Holloway, een Amerikaans filmjournalist en filmhistoricus
 Sterling Holloway, een stemacteur voor de Walt Disney Studios